El Conde Federico Magnus I de Solms-Laubach (1521-Laubach, 13 de enero de 1561) fue regente de Solms-Laubach entre 1522 y 1548, y el Conde reinante de Solms-Laubach desde 1548 hasta su muerte.

Vida 
Era hijo del conde Otón I de Solms-Laubach (1496-1522) y su esposa, la princesa Ana de Mecklemburgo-Schwerin (1485-1525), viuda del Landgrave Guillermo II de Hesse, hija del duque Magnus II de Mecklemburgo-Schwerin y Sofía Pomerania-Volgast.

Después de la temprana muerte de su padre Otón (1496-1522), Federico Magnus I asumió el gobierno en la parte de su padre del Condado de Solms. Eligió el Castillo de Laubach como su residencia permanente y gradualmente convirtió el castillo en un palacio. Después de la tercera división de Solms en 1548, Solms-Laubach se convirtió en un principado separado, con Federico Magnus I como su primer gobernante.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio con Inés de Wied y tuvo descendencia:
Juan Jorge (6 de noviembre de 1547-19/29 de agosto de 1600), conde de Solms-Laubach, casado en 1572 con Margarita de Schönburg-Glauchau (1554-19 de junio de 1606).
 Dorotea (26 de noviembre de 1547-18 de septiembre de 1585) casada en 1566 con Heinrich XVI Reuss von Plauen zu Gera (29 de diciembre de 1530-6 de abril de 1572).
 Isabel de Solms-Laubach (6 de marzo de 1549-5 de agosto de 1599), desposó al Conde Luis I de Sayn-Wittgenstein (7 de diciembre de 1532-2 de julio de 1605).
 Ana (11 de abril de 1557 - 8 de diciembre de 1586), desposó al conde Jorge III de Erbach-Breuberg.
 Otón (24 de junio de 1550-8 de febrero de 1612), Conde de Solms-Sonnenwalde, casado en 1581 con la condesa Ana Amalia de Nassau-Weilburg (12 de octubre de 1560-6 de enero de 1634), padres de Ana María de Solms-Sonnewalde.
Ana (11 de abril de 1557-8 de diciembre de 1586), casada el 15 de julio de 1572 con el conde Jorge III de Erbach-Breuberg (1548-1605).

En 1540, Laubach se convirtió en una fortaleza y fue establecida una milicia. Esta milicia ha sido preservada hasta día de hoy como el comité del festival de Laubach.  Federico Magnus I fue un amigo del reformador Philipp Melanchthon. Introdujo la Reforma en Solms-Laubach en 1544. Abolió el impuesto de sucesiones y emitió un orden de la corte simplificado, que desarrolló en un Código Civil de Solms. En 1555, fundó una Escuela de Latín, con profesores procedentes de Wittenberg. También fundó la biblioteca de Laubach, que ahora contiene unos 90.000 títulos desde el siglo XVI hasta el presente. Es un monumento numerado y fue registrado bajo la Ley de Protección del Patrimonio en 1955.

Federico Magnus I murió en 1561 y fue sucedido por su hijo Juan Jorge (1547-1600).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 genealogy.henny-savenije.pe.kr, Frederick Magnus I.

Casa de Solms
Condes de Alemania
Alemanes del siglo XVI